Tarcza Thora (fr. Le Bouclier de Thor) – trzydziesty pierwszy tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Yves Sente (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim 28 listopada 2008 roku nakładem belgijskiego wydawnictwa Le Lombard. Tydzień później, 4 grudnia 2008 roku, Egmont Polska opublikował polskie tłumaczenie Tarczy Thora.

Streszczenie 
Tarcza Thora rozpoczyna się w chwili zakończenia poprzedniego tomu serii, Ja, Jolan. Aaricia, odkrywszy tajemnicę pochodzenia Aniela, przekazuje wiadomość Thorgalowi. Czarownica Mahara, szpiegując rodzinę Aegirssona, nasyła na wioskę wikingów tajemniczych jeźdzców, którzy porywają małego Aniela, wierząc, iż jest on wcieleniem Kahaniela z Valnoru. Tymczasem Jolan poznaje przeszłość Manthora. Okazuje się, że jest on synem bogini Vilnii i Kahaniela z Valnoru. Wygnana z Asgardu za romans z człowiekiem, Vilnia wtajemniczyła Manthora w wykradzione bogom tajniki Czerwonej Magii. Jolan, w ramach kolejnej próby wyznaczonej przez Manthora, wyrusza z pozostałą czwórką kandydatów na wybrańców półboga, aby wykraść z kuźni boga Thora jego tarczę. Towarzyszą im ożywieni przez Vilnię wojownicy pod postacią szmacianych kukiełek. Jolan zostaje zdradzony przez towarzyszy, jednak to jemu udaje się wykraść tarczę. Czwórka jego przeciwników jest zmuszona przez Manthora do oddania chłopcu hołdu. Tymczasem Thorgal samotnie wyrusza w pościg za porywaczami Aniela.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Thorgal – dziecko stanu wojennego

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego